88-й чемпіонат України із шахів, що проходив з 9 по 19 грудня 2019 року у Луцьку в приміщенні готелю «Україна» (вул. Словацького, 2). 
Чемпіоном України став чинний чемпіон світу серед юніорів 20-річний Євген Штембуляк (Одеська область).

Регламент турніру 
Категорія турніру — XV (середній рейтинг — 2601,3).
Головний суддя турніру, суддя міжнародної категорії  — О. Г. Товчига (Київ)
Змагання проходили за коловою системою у 9 турів.

Розклад змагань

Контроль часу 
 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого. Дозволений час спізнення на партію — 15 хвилин з часу початку туру.

Критерії розподілу місць 
Місця визначалися за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. Результат особистої зустрічі;
 2. Кількість виграних партій;
 3. За системою коефіцієнтів Зоннеберга-Бергера;
 4. За системою Койя;
 5. Плей-офф (тільки для визначення чемпіонів та призерів)

Склад учасників 

жирним — місце в рейтингу Ело станом на грудень 2019 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2019 (жінки)

Примітки

Посилання 
 Результати відкритого чемпіонату України з шахів 2019 (класичні шахи) — півфінал
 Чемпіонат на сайті Федерації шахів України
 Онлайн трансляції партій на chess24.com
 Онлайн трансляції партій на chessbomb.com
 Ukraine Men's Final — 2019 на chess-results.com

Чемпіонати України із шахів
Шахові турніри 2019
2019 в українському спорті
Грудень 2019
Спортивні змагання у Луцьку